Erwin Lemmens – calciatore belga
 Jacques-Nicolas Lemmens -compositore e organista belga